Az 1986-os női kosárlabda-világbajnokság a 10. volt a sportág történetében. A Szovjetunióban rendezték 1986. augusztus 8. és augusztus 17. között. A tornát az Egyesült Államok nyerte.

A magyar válogatott is részt vett a tornán és a nyolcadik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot 2 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek az 5–8., az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1986-os férfi kosárlabda-világbajnokság

Világbajnokság N
1986